Albert Meyer – fotografo tedesco
 Albert Meyer – politico svizzero